Popsy Pop est un film français réalisé par Jean Herman sorti en 1971.

Synopsis 

Popsy Pop, une stripteaseuse, et Marcou, un vieux truand aux abords de la retraite, ont préparé un fabuleux hold-up qui les mettra en possession d'un stock de diamants entreposé dans les coffres de la banque de la mine de Vista Alegre (Vénézuela).

Fiche technique 
 Réalisateur : Jean Herman
 Scénario : Henri Charrière
 Dialogues : Jean Herman 
 Photographie ; Jean-Jacques Tarbès 
 Musique : Frédéric Botton  
 Son : Antoine Bonfanti  
 Montage : Hélène Plemiannikov 
 Décors : Jacques Mawart 
 Durée : 100 min
 Date de sortie :
  :

Distribution 
 Claudia Cardinale : Popsy Pop
 Stanley Baker : Silva
 Henri Charrière : Marcou
 Marc Mazza : Tormenta
 Georges Aminel : Papa Lagba
 Ginette Leclerc :  Irma
 Joachim Hansen : Freddy
 Leroy Haynes : Blanchette
 Moune de Rivel : Sœur Marie-Galante

Lien externe 
 

Film français sorti en 1971
Film réalisé par Jean Herman